Шале — невеликий сільський будинок в Альпах у швейцарському стилі, невелика садиба.
 «Шале» — броварня-ресторан у місті Сєвєродонецьк Луганської області в Україні.

Шале-Віль — село в Ірані, в остані Ґілян
 Шале-Пас — село в Ірані, в остані Ґілян

Шале () — село в Польщі в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства.

Шале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр.
 Шале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Шале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Шале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Шале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.

Шале — громада в кантоні Вале